Стретинка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Стретинка — прежнее название села Сретенка в Щербактинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Стретинка — село в Турочакском районе Республики Алтай.
 Стретинка — село в Тюльганском районе Оренбургской области.

См. также 
 Стретенка
 Сретенка